1894 — одна́ ты́сяча восемьсо́т девяно́сто четы́ре — может означать:

 1894 — натуральное число между 1893 и 1895.
 1894 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1894 (другое обозначение — ESO 56-SC89) — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1894 год в литературе

В искусстве 
 1894 год в театре
 1894 год в кино

В музыке 
 1894 год в музыке

В науке 
 1894 год в науке